Jan Braams (1762-1839), schout en burgemeester
Jan Braams (1897-1945), verzetsstrijder